Wely ist
ein Dorf in der niederländischen Gemeinde Neder-Betuwe

Wely ist auch der Name von:
Jacques Wely (1873–1910), französischer Maler
Louis Lefébure-Wély (1817–1869), französischer Organist und Komponist
Loek van Wely (* 1972), niederländischer Schachspieler